Patvardhan o Patwardhan fou una nissaga que va regir als estats de Miraj i Sangli. Vegeu:
 Miraj Sènior
 Miraj Júnior
 Sangli